Az 1954-es lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 20. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Polonia Bytom nyerte az ezüstérmes ŁKS Łódź, és a bronzérmes Ruch Chorzów előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1954
Lengyel 1